Anton Bober (Naberezhnye Chelny, 28 de setembro de 1982) é um ex-futebolista profissional russo que atuava como meia. Militou no FC Krylya Sovetov Samara durante a maior parte de sua carreira.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Krylia Sovetov